Naselja u Srbiji:
 Bogaraš (Bačka Topola, Srbija), naselje u općini Bačka Topola
 Bogaraš (Senta, Srbija), naselje u općini Senta